Барано́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия. Бара́нович (, ) — хорватская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Баранович, Алексей Иванович (1892—1961) — украинский советский историк, медиевист, доктор исторических наук.
  (1916—2003) — белорусский общественный деятель.
 Баранович, Дмитрий Яковлевич (1869—1937) — член III Государственной думы от Волынской губернии, сельский священник.
 Баранович, Ефим Викентьевич — генерал-майор Советской армии, активный участник Великой Отечественной войны.
 Баранович, Крешимир (1894—1975) — хорватский композитор и дирижёр.
 Баранович, Лазарь (1616—1693) — православный церковный, политический и литературный деятель II половины XVII века.
 Баранович, Марина Казимировна (1901—1975) — переводчица, антропософка, помощница Б. Л. Пастернака и А. И. Солженицына.

См. также

Примечания